Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2007 wurden im Skispringen der Männer drei Wettbewerbe ausgetragen. Neben den Einzelspringen auf Normal- und Großschanze gab es einen Mannschaftswettbewerb auf der Großschanze. In den Einzelkonkurrenzen wurde zunächst eine Qualifikation ausgetragen. Dabei waren die Springer bis Platz 15 des aktuellen Weltcup-Standes vorqualifiziert. Die übrigen Springer bewarben sich um die weiteren Plätze im eigentlichen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern.

Einzelspringen Normalschanze HS100

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 2. März 2007 ausgetragen. Da auf dem letzten Qualifikationsplatz zwei Springer punktgleich einkamen, erreichten 51 Teilnehmer den WM-Wettkampf.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 3. März 2007 ausgetragen. Die besten 31 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an. Neben den regulär qualifizierten Springern erhielt Harri Olli das Startrecht, weil er im ersten Durchgang gestürzt war, aber mehr als 90 % der besten Sprungweite des Durchgangs erreicht hatte.

Einzelspringen Großschanze HS134

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 23. Februar 2007 ausgetragen.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 24. Februar 2007 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Mannschaftsspringen Großschanze HS134 
Der Wettkampf wurde am 25. Februar 2007 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren.

Verwendete Abkürzungen

Quellen 
 Qualifikation Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021
 Wettkampf Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021
 Qualifikation Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021
 Wettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021
 Teamwettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021

Skispringen Manner
Manner 2007
Skispringen (Japan)
Männerskisprungwettbewerb